Олимпийский квалификационный турнир по баскетболу среди женщин 2012 проходил для 12 национальных команд, 5 из которых получили право выступления в баскетбольном турнире Летних Олимпийских игр 2012 года. Отборочный турнир прошел 25 июня по 1 июля. Место проведения — Турция — было определено 10 декабря 2011 года в Мадриде на Заседании Комитета ФИБА. 16 февраля была проведена жеребьевка турнира. 

Турция, Франция, Чехия, Хорватия, Канада  квалифицировались на Олимпийскии игры.

Формат 
 Для участия в предварительном раунде команды будут разбиты на 4 группы (A, B, C и D). В каждой группе окажется по 3 команды
 В группах игры проводятся по круговой системе. 1 и 2 места выходят в следующий раунд. Команда, занявшая последнее место, покидает турнир
 После отборочного раунда проводятся стыковые матчи:
 A1-B2
 B1-A2
 C1-D2
 D1-C2
 Четыре победителя этих пар получат путевки на Летние Олимпийские игры 2012. Проигравшие встретятся в турнире за 5-е место, где разыграют последнюю путевку на Олимпиаду.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Турнир за 5-е место 
 Полуфинал

 Матч за 5-е место

Примечания

Ссылки 
 Женский олимпийский квалификационный турнир на сайте ФИБА

Баскетбол на летних Олимпийских играх 2012
2012 год в баскетболе